een van de spellingen van het hoofdpersonage uit Van den vos Reynaerde
 Reinaert (bier), Belgisch biermerk
 D.A.P. Reinaert Uitgaven, een christelijke coöperatieve uitgeverij in Zele, België
 Uitgeverij Reinaert, uitgeverij van regionale boeken in Boxmeer, Nederland